Іларія — жіноче ім'я
 Іларія (Ilaria) — рід викопних ссавців ряду сумчастих

Див. також 
 Ілларія (Катерина Ігорівна Прищепа) — українська співачка
Багатозначні терміни